Roberto Viola ist der Name folgender Personen:

* Roberto Viola (Beamter) (* 1960/1961), italienischer Beamter der Europäischen Union
 Roberto Eduardo Viola (1924–1994), argentinischer Generalleutnant und Politiker, De-facto-Präsident 1981